

Березовий — селище, Бугурусланський район, Оренбурзька область
 Березовий — хутір, Глазовський район, Удмуртія
 Березовий — селище, Мисківський міський округ, Кемеровська область
 Березовий — селище, Солнечний район, Хабаровський край

 Березовий Анатолій Миколайович (1942-2014) — льотчик-космонавт, Герой Радянського Союзу
 Березовий Микола Вікторович (1976-2014) — український громадсько-політичний діяч та військовик

Див. також 
 Березівка
 Березовка
 Березово